Arensberg steht für:
 Arensberg, Berg in der Vulkaneifel
 Arensberg (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark in Sachsen-Anhalt

Arensberg ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad M. Arensberg (1910–1997), amerikanischer Anthropologe
 Walter Conrad Arensberg (1878–1954), amerikanischer Literaturwissenschaftler und Kunstsammler